

Prénom 
 Vladimira Pitelova est une actrice tchèque.
 Vladimíra Uhlířová est une joueuse de tennis tchèque.

Divers 
 Le Prix Vladimíra Boudníka récompense chaque année un artiste graphique tchèque.
 La rue Vladimira Popovica est située à Belgrade, la capitale de la Serbie.